Bouelles steht für: 

 Bouelles, französische Gemeinde in der Region Normandie

Bouelles ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles de Bouelles (1479–1567), französischer Philosoph und Theologe
 Xavier de Bouelles (1880–1917), französischer Offizier und Kriegsberichterstatter